Spartak, znameniti tračanski gladijator i vođa ustanka rimskih robova protiv Rimske Republike, poznatog i kao Treći robovski rat

Film i televizija:
 Spartak (1960.), film
 Spartak (televizijska serija)

Nogomet:
 FK Spartak Moskva
 FK Spartak Vladikavkaz
 FC Spartak Trnava
 SK Spartak Hulín
 FK Spartak Subotica
 NK Spartak Mala Subotica
 FK Spartak 1911 Debeljača
 ŽFK Spartak Subotica
 Respublikanskij stadion Spartak

Košarka:
 Spartak Sankt Peterburg
 ŽKK Spartak Subotica

Rukomet:
 ŽRK Spartak Subotica

Odbojka:
 OK Spartak Subotica

Vaterpolo:
 Spartak Volgograd (vaterpolo)
 VK Spartak Subotica

Tenis:
 TK Spartak Subotica